est un prénom japonais pouvant désigner :

Série 

 Kilari (VF), une série manga, alias Kirarin Revolution (VO) ;
 Kilari (VF), une série anime tirée du manga, alias Kirarin Revolution (VO) ;
 Kilari Tsukishima (VF), l'héroïne de fiction de la série ;

Musique 

 Kirari Tsukishima starring Koharu Kusumi (Morning Musume), une chanteuse incarnant l'héroïne de la série anime de 2006 à 2009 ;
 Kirari, une autre chanteuse et actrice, active de 1997 à 2000 ;
 , une chanson et un single du groupe de J-pop Tokyo Girls' Style sorti en 2010 ;
 , un single du groupe de rock Going Under Ground sorti en 2005 ;

Autres 

 Kirari, alias OICETS, un satellite artificiel japonais lancé par la JAXA en 2005 ;

Prénom japonais
Homonymie de titre